Im Eisenbahnwesen unterscheidet man die beiden Begriffe Verkehr und Betrieb.

Der Verkehr ist diejenige Tätigkeit eines Eisenbahnunternehmens, die sich mit der Nutzung des Eisenbahnangebotes durch Reisende oder Güter befasst. Hierzu gehören Marketing und Verkauf, die laufende Betreuung von Reisenden oder Gütern sowie die wirtschaftliche Gestaltung von Bahnangeboten.

Im Regelfall wird die Verkehrsabwicklung von einem Eisenbahnverkehrsunternehmen durchgeführt.

Bahnbetrieb